Ел Матадеро има више значења:

 Ел Матадеро (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Матадеро (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Матадеро (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Матадеро (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Матадеро (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Матадеро (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Матадеро (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Матадеро (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Матадеро (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Матадеро (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику